En Éthiopie, le terme Gurage ou Gouragué désigne :
un peuple, les Gouragués
leurs langues, les langues gouragué
une montagne, le Mont Gurage
une subdivision administrative, la zone Gurage